Ранчо Дон Антонио има више значења:

 Ранчо Дон Антонио (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Дон Антонио (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику